Вильярехо-дель-Валье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 41,6 км². Население — 448 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы